Ternarius (lat. für aus dreien bestehend) steht für:

 lateinische Bezeichnung für die deutsche Münze Dreiling
 lateinische Bezeichnung für die polnische Münze Trzeciak
 Synonym für die römische Münze Triens